Ashley Heath – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Dorset
 Ashley Heath – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Manchester, w Trafford
 Ashley Heath – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Staffordshire